

Aziende 
 Lada-Vaz o VAZ o AutoVAZ – azienda automobilistica russa

Codici 
 VAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Val-d'Isère (Francia)
 VAZ – codice vettore ICAO di Airlines 400 (Russia)

Persone 
 Tristão Vaz Teixeira (1395-1480) – navigatore ed esploratore portoghese
 João Vaz Corte-Real (1420 circa-1496) – navigatore ed esploratore portoghese
 Pêro Vaz de Caminha (1450-1500) – esploratore portoghese
 Fernão Vaz Dourado (1520-1580) – cartografo portoghese
 Giuseppe Vaz (1651-1711) – presbitero indiano
 Artur Vaz (1925-2009) – calciatore portoghese
 Damião Vaz d'Almeida (1951) – politico saotomense
 José Mário Vaz (1957) – politico guineense
 Joe Vaz (1972) – attore, scrittore e regista sudafricano
 Ricardo José Vaz Alves Monteiro detto Tarantini (1983) – calciatore portoghese
 Ricardo Vaz Tê (1986) – calciatore portoghese
 Luís Pereira Vaz detto Zé Luís (1989) – calciatore mozambicano

Storia 
 Von Vaz – famiglia nobiliare alpina

Geografia

Brasile 
 Vaz Lobo – quartiere di Rio de Janeiro, città nella mesoregione metropolitana di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Iran 
 Vaz-e Olya – località nella provincia di Nur (Mazandaran)
 Vaz-e Sofla – località nella provincia di Nur (Mazandaran)
 Vaz-e Tangeh – località nella provincia di Nur (Mazandaran)

Svizzera 
 Vaz – nome romancio di Obervaz (ufficialmente Vaz/Obervaz), comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Vaz sut – nome romancio di Untervaz, comune nella regione Landquart (Canton Grigioni)